Oguz kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Oğuz Rayonu – ett distrikt i Azerbajdzjan
 Oğuz (distriktshuvudort), Oghuz,

Turkiet 

 Yazıhan (ort), Batman, 
 Oğuz (ort), Mardin, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar